Friheden kan henvise til flere stednavne i Danmark og Sydslesvig:
 Friheden (Hvidovre) – en bydel i Hvidovre i Strandmarks Sogn, Hvidovre Kommune
 Friheden (Herlufsholm Sogn) – et areal i Herlufsholm Sogn, Næstved Kommune
 Friheden (Ore Sogn) – et areal i Ore Sogn, Nordfyns Kommune
 Friheden (Stigs Bjergby Sogn) – et areal og en bebyggelse i Stigs Bjergby Sogn, Holbæk Kommune
 Friheden (Stormarks Sogn) – en bebyggelse i Stormarks Sogn, Lolland Kommune
 Friheden Station – en station i Hvidovre
 Friheden (Slesvig) - en bydel i Slesvig by
 Friheden (tv-serie) - en krimi-dramaserie (Viaplay og TV3)
 Tivoli Friheden er også navnet på en forlystelsespark i Aarhus